Натуральне число 1766
 1766 рік до нашої ери
 1766 рік нашої ери